Hegemon (griechisch Führer) steht für
 Hegemon, altgriechischer Herrschertitel
 Fünf Hegemonen altchinesische Herrscher 
 Peter Hegemon (1512–1560), lutherischer Reformator
 Hegemone (Mond), Jupitermond

Siehe auch: